Леони́д Васи́льевич Дерка́ч (; 19 июля 1939, Днепропетровск — 14 января 2022, Киев) — украинский политический и государственный деятель. Председатель Службы безопасности Украины (22 апреля 1998 — 10 февраля 2001), генерал армии Украины (23 августа 2000).

Биография 
Трудовой путь начал в 1957 году на предприятии ракетной промышленности п/я 186 (Южном машиностроительном заводе), где работал слесарем. С 1958 по 1961 год, обучаясь в Днепропетровском механическом техникуме, работал помощником мастера на данном предприятии.

В 1961—1964 годах проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР.

В 1970 году окончил физико-технологический факультет Днепропетровского университета по специальности «инженер-механик летательных аппаратов». Работал старшим инженером-технологом на Южном машиностроительном заводе.

Служба в КГБ 
С марта 1972 года — в Управлении КГБ УССР в Днепропетровской области, где был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным отдела, начальником отделения. В 1973 году окончил Высшие курсы КГБ.

С 1983 по 1988 год занимал должности заместителя директора Павлоградского механического завода, начальника Павлоградского городского отдела УКГБ УССР в Днепропетровской области.

С февраля 1988 года — в Управлении КГБ УССР в Днепропетровской области. Работал заместителем начальника по кадрам — начальником отдела кадров Управления.

Служба 
С ноября 1991 года — заместитель начальника Днепропетровского областного управления Службы безопасности Украины. С декабря 1992 года — председатель Государственной службы Украины по вопросам технической защиты информации. С августа 1994 года — первый заместитель председателя СБУ.

С июля 1995 года — председатель Государственного таможенного комитета Украины. В феврале 1996 года введён в состав Координационного комитета Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В ноябре 1996 года Государственный таможенный комитет Украины был переформирован в Государственную таможенную службу Украины, а Л. Деркач сохранил за собой пост её председателя.

С апреля 1998 года по февраль 2001 года — председатель Службы безопасности Украины. Воинское звание Генерал армии Украины присвоено 23 августа 2000 года. Проявил себя как близкий к Президенту Л. Д. Кучме человек, в украинской прессе того времени были многочисленные статьи о причастности Деркача к коррупционным скандалам, а также к «кассетному скандалу».

Народный депутат Украины 4 созыва с апреля 2002 года по 2006 год по избирательному округу № 36 Днепропетровской области. В июне 2006 года уволен с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.

Скончался 14 января 2022 года на 83-м году жизни в Киеве от инфаркта. Его сын, народный депутат Андрей Деркач, рассказал «Стране» о последнем разговоре с отцом перед смертью. "На вопрос в реанимации: «Пап, ты как? Как дела?», он ответил: «Все нормально. Изучаю оперативную обстановку», — сообщил Андрей Деркач. Прощание с Деркачем-старшим состоялось 16 января в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Бывший сослуживец и соратник Леонида Деркача Валерий Филипов поделился со «Страной» своими воспоминаниями о нём. По его словам, Деркач приложил много усилий для изменений в Таможенной службе Украины. «Понимая, что для улучшения работы таможни нужны подготовленные, грамотные кадры, Деркач в 1996 году добился открытия Университета таможенного дела, который начал свою деятельность в Днепре. За годы своей работы Университет выпустил тысячи специалистов таможенного дела», — говорит он.

Кроме этого, будучи главой Службы безопасности Украины, Деркач создал Ситуационный центр в системе Службы безопасности Украины.

«Ситуационный центр в круглосуточном режиме обрабатывал и систематизировал всю информацию, которая поступала со всех уголков мира и областей нашей страны. Она могла предоставлять интерес с точки зрения национальной безопасности и для политического руководства страны», — объясняет он.

Похоронен на Лесном кладбище Киева.

Награды 
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (19 июля 1999 года) — за личные заслуги в защите государственных интересов, конституционных прав и свобод граждан, образцовое исполнение воинской и служебной обязанностей
 Командор ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (4 ноября 1998 года, Литва)
 Великий офицер ордена Заслуг (13 апреля 1998 года, Португалия)
 Орден «Знак Почёта» (1990)
 Кавалер Большого креста ордена Святого Станислава (1999)
 Четырежды награждался именным огнестрельным оружием (1996, 1998, 1999, 2000)

Специальные звания 
 Действительный государственный советник таможенной службы (24 июня 1996)

Ссылки 
 Биография на сайте Голос. UA
 Биография на сайте Sprava.civicua.org

Примечания 

Сотрудники КГБ СССР
Выпускники Днепровского национального университета
Генералы армии Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Лесном кладбище (Киев)